Als Weißbrustigel oder Ostigel werden im deutschen Sprachgebrauch üblicherweise zwei Igelarten zusammengefasst:
 Nördlicher Weißbrustigel (Erinaceus roumanicus), heimisch in Mittel-, Südost- und Osteuropa zwischen Polen und Russland bis Westsibirien
 Südlicher Weißbrustigel (Erinaceus concolor), heimisch in Vorderasien und dem südlichen Kaukasus von der Türkei bis Israel und Iran